Соколовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Белгородская область
 Соколовское сельское поселение — входит в Корочанский район

Брянская область
 Соколовское сельское поселение — входит в Мглинский район
 Соколовское сельское поселение — входит в Навлинский район

Волгоградская область
 Соколовское сельское поселение — входило в Нехаевский район

Кировская область
 Соколовское сельское поселение — входит в Зуевский район
 Соколовское сельское поселение — входит в Немский район

Коми 
 Соколовское сельское поселение — входит в муниципальный район Печора

Краснодарский край 
 Соколовское сельское поселение — входит в Гулькевичский район

Курганская область
 Соколовское сельское поселение — входит в Каргапольский район

Московская область
 Соколовское сельское поселение — входит в Солнечногорский район

Новосибирская область
 Соколовское сельское поселение — входит в Колыванский район

Пермский край 
 Соколовское сельское поселение — входит в Пермский район

Удмуртия 
 Соколовское — упразднённое сельское поселение в Сарапульском районе

Челябинская область
 Соколовское сельское поселение — входит в Уйский район